Васи́лий Ива́нович Андре́ев:
 .
 Андреев, Василий Иванович (1912—1994) — контр-адмирал, военно-морской теоретик.
 Андреев, Василий Иванович (25.12.1913 — ?) — зам. командира 6-го гв. механизированного корпуса. Примечания